Spoorlijn 310 (Tsjechië)
 Spoorlijn 310, beter bekend als Zillertalbahn - Oostenrijk